Усиевич — фамилия:

 Усиевич, Владимир Александрович (1896—1938) — советский государственный деятель, организатор кинопроизводства, жертва «Большого террора». 
 Усиевич, Григорий Александрович (партийная кличка Тинский; 1890—1918) — деятель революционного движения в России, большевик.
 Усиевич, Елена Феликсовна (в девичестве Кон; 1893—1968) — советский литературный критик.

См. также